Ťi-čou může být

 Ťi-čou (Che-pej) – městský obvod v městské prefektuře Cheng-šuej v provincii Che-pej;
 Ťi-čou (Tchien-ťin) – městský obvod v městě Tchien-ťin;
 Ťi-čou (Ťiang-si) – městský obvod v městské prefektuře Ťi-an v provincii Ťiang-si.